Флешка (от ), также часто используется неверное написание «флэшка», — разговорный термин, означающий:

 USB-флеш-накопитель
 «Флэшка» — российский фильм 2006 года.
 «Флешка» — альбом группы Самое большое простое число
 Флэш-память вообще
 Анимационный ролик в формате Flash